Adlai Stevenson I (1853-1914), Amerikaans politicus, vicepresident 1893-1897
 Adlai Stevenson II (1900-1965), kleinzoon van voornoemde, Amerikaans politicus en diplomaat